Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Kim che ha battuto in finale Cecil Mamiit 7-69, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Chang (secondo turno)
 Cecil Mamiit (finale)
 Andrew Ilie (primo turno)
 Jeff Morrison (semifinali)

 Mardy Fish (quarti di finale)
 Alex Kim (Campione)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Robby Ginepri (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 2002